

Persone 
 Francis Keiichi Satō (1928-2005) – vescovo giapponese
 Keiichi Satō (1965) – regista giapponese
 Keiichi Satō (1997) – sciatore giapponese